Cup Winners' Cup var en årlig håndboldturnering for europæiske klubhold, der har vundet deres hjemlige pokalmesterskab. Sæsonen 2011/12 blev den sidste turnering for mændenes vedkommende, da den efterfølgende blev slået sammen med EHF Cup'en til EHF European Cup. Sæsonen 2015/16 blev den sidste turnering for kvinder.

Cup Winners' Cup havde normalt deltagelse af de nationale pokalmestre i håndbold, subsidiært de tabende pokalfinalister, hvis pokalmesteren også kvalificeret sig til EHF Champions League samme sæson, subsidiært en af de tabende pokalsemifinalister. Men det var helt op til de nationale forbund at udpege sin deltager. Derudover var den forsvarende mester af turneringen direkte kvalificeret sammen med visse hold, der blev slået ud af EHF Champions League på et bestemt stadie.

Turneringen startet normalt i oktober, hvor de første kampe spilledes, og alle opgør i turneringerne afvikledes over to kampe (ude og hjemme). Finalerne afvikledes i maj måned det efterfølgende år.

Hold 
De nationale håndboldforbund under EHF råder hver over én plads i Cup Winners' Cup. Det er helt op til de nationale forbund at udpege den deltagende klub, men Cup Winners' Cup har normalt deltagelse af de nationale pokalmestre i håndbold, subsidiært de tabende pokalfinalister, hvis pokalmesteren også kvalificerer sig til EHF Champions League samme sæson. Hvis begge pokalfinalister kvalificerer sig til EHF Champions League, vælger nogle nationale forbund at tilmelde en af de tabende semifinalister. Derudover er den forsvarende mester af turneringen direkte kvalificeret.

I perioden 2003-04 til 2008-09 havde mændenes Cup Winners' Cup endvidere deltagelse af de otte hold, som endte på tredjepladserne i Champions League-gruppespillet. Disse hold trådte ind i Cup Winners' Cup i ottendedelsfinalerne. På tilsvarende vis har kvindernes turnering siden sæsonen 2003-04 ligeledes haft deltagelse af de fire hold, som endte på tredjepladserne i deres Champions League-grupper. I sæsonerne fra sæsonen 2003-04 til sæsonen 2006-07 trådte disse ekstra klubber ind i Cup Winners' Cup i kvartfinalerne, mens de siden sæsonen 2007-08 er trådt ind i denne turnering i ottendedelsfinalerne. Det var på denne måde, Ikast-Bording Elite Håndbold og FCK Håndbold kom ind i turneringen, da de vandt den i sæsonerne 2003-04 og 2008-09.

Resultater

Mænd

Kvinder

Kilder / eksterne henvisninger 
 EHF European Cup  

Mænd
 EHF European Cup – Cup Winners' Cup – Men – Past seasons  
 World Handball Archive – Men Handball European Cup Winners Cup Archive  

Kvinder
 EHF European Cup – Cup Winners' Cup – Women – Past seasons  
 World Handball Archive – Women Handball European Cup Winners Cup Archive

Noter 

 
Etableret i 1975